Čočka může být:

rostlina a pokrm
 čočka (rod) – rod rostlin z čeledi bobovitých
 čočka jedlá – luštěnina
předmět svým tvarem podobný semenům čočky 
 čočka (optika) – optický prvek používaný pro změnu šíření světla
 rozptylná čočka – druh optické čočky
 spojná čočka – druh optické čočky
 předsádková čočka
 Fresnelova čočka
 kontaktní čočka – speciální čočka pro korekci zrakové vady
 čočka (oko) – část oka člověka nebo vyšších živočichů
 čočka (geologie) – horninové těleso čočkovitého tvaru
 čočka (těsnění) – speciální druh těsnicí vložky do spojů tlakových potrubí
odvozenina z některého výše zmíněného významu
 gravitační čočka – velmi hmotný objekt, který zakřivuje světlo podobně jako spojná čočka
 magnetická čočka – působí na elektrony v elektronovém mikroskopu

Externí odkazy